Сергей Голиков:
 Голиков, Сергей Александрович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Голиков, Сергей Иванович (1866—1929) — русский государственный деятель, губернатор Воронежской губернии.
 Голиков, Сергей Николаевич (1919—1997) — советский фармаколог, академик АМН СССР (1971), заслуженный деятель науки РСФСР (1970).